Yomogi (jap. 蓬)  bezeichnet:

 Japanischer Beifuß (Artemisia princeps) aus der Gattung Artemisia (Pflanze)
 Yomogi (Schiff, 1922), ein japanischer leichter Zerstörer der Momi-Klasse, später Patrouillenboot Nr. 38
 Yomogi, ein geplanter, aber nicht gebauter japanischer Zerstörer der Matsu-Klasse